Alonso Martínez pode ser:
 Manuel Alonso Martínez - jurista e político espanhol.
  Alonso Martínez  - estação do Metro de Madrid. 

Desambiguação